Якупова — женская форма фамилии .

Известные носители  Якупова, Гульнур Мидхатовна (род. 1948) — башкирская писательница, поэтесса, переводчик.
 Якупова, Лина Арбиевна (род. 1990) — российская футболистка.